HFD est un sigle qui peut désigner :
 haut fonctionnaire de défense, en France, l'ancien nom du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
 , une célébration annuelle organisée par la Digital Freedom Foundation pour promouvoir le matériel libre.